Nicolás Redondo puede referirse a:

Nicolás Redondo Blanco, dirigente socialista que impulsó la reconstrucción clandestina del PSOE en el País Vasco tras el final de la Guerra Civil Española; padre de Nicolás Redondo Urbieta. 
Nicolás Redondo Urbieta, líder sindical histórico de UGT; padre de Nicolás Redondo Terreros.
Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra.